Ozzanesi – abitanti di Ozzano Monferrato
Ozzanesi – abitanti di Ozzano dell'Emilia